Volžskij 
 Volžskij – città della Russia
 Volžskij rajon – rajon della Repubblica dei Mari
 Volžskij rajon – rajon dell'Oblast' di Samara
 Volžskij Avtomobil'nyj Zavod – casa automobilistica

Pagine correlate 
 Privolžskij rajon
 Volžsk